Marcus Annaeus Lucanus, een Romeins episch dichter
 Lucan (Minnesota), een plaats in Minnesota
 Lucan (Ierland), een voorstad van Dublin
 Lucan (2013), een Brits film uit 2013